Zaginiony ląd – amerykański serial przygodowy z 1974 roku
 Zaginiony ląd – amerykański serial przygodowy z 1991 roku
 Zaginiony ląd – amerykański film z 2009 roku